Guizze ima više značenja:
 Guizze, Padova
 Guizze, Treviso
 Guizze, Vicenza